George Augustus Moore (1852–1933) –	 irlandzki pisarz
 George Edward Moore (1873–1958) – brytyjski filozof
 George Moore (1918–2014) – amerykański pięcioboista nowoczesny, medalista olimpijski

 George Moore (1906–1977) – brytyjski szermierz, olimpijczyk